Beladung ist

 ein Frachtgut, welches von Transportmitteln bewegt wird.
 der Prozess der Verladung, bei dem ein Gegenstand oder Verkehrsmittel Güter aufnimmt.
 in der Verfahrenstechnik: Mol-/Massenanteil eines Stoffes bezogen auf die Molzahl/Masse einer Bezugskomponente